Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Jonathan Canter 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Ramesh Krishnan (Campione)
 Jonathan Canter (finale)
 Jeremy Bates (semifinali)
 Andrew Castle (semifinali)

 Robert Van't Hof (secondo turno)
 Chris Bailey (primo turno)
 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Jason Goodall (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1989